Хузайфа (), также Хузейфа — арабское мужское имя.

 Хузайфа ибн аль-Яман (ум. 656) — один из сподвижников пророка Мухаммада.
  — один из сподвижников пророка Мухаммада, наместник Омана при халифе Абу Бакре.